Тази страница представлява списък, който включва всички израелски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Световни шампиони 
 Израелски пилот никога не е печелил световната титла.

Резултати на израелските пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com

Пилоти от Формула 1 по страна